Дзеро-Бранко () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тревизо области Венеция.

Население составляет 8565 человек, плотность населения составляет 329 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 31059. Телефонный код — 0422.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта